Maurice Richard peut faire référence à :
 Maurice Richard (1921-2000), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Maurice Richard, film biographique ;
 Maurice Richard, série télévisée biographique ;
 Maurice-Richard, circonscription électorale du Québec ;
 Maurice Richard (1910-1998), cycliste français ;
 Maurice Richard, ministre français ;
  (né en 1946).

Voir aussi 
 Trophée Maurice-Richard, remis annuellement au meilleur buteur de la Ligue nationale de hockey
 Trophée Maurice-Richard, remis annuellement depuis la saison 1999-2000 au meilleur buteur de la Ligue nord-américaine de hockey
 Prix Maurice-Richard, prix québécois créé en 1979 pour honorer une personne dans le domaine des sports et de l'athlétisme